Valleroy puede referirse a: 

 Valleroy, comuna francesa situada en Doubs; 
 Valleroy, comuna francesa situada en Alto Marne; o
 Valleroy, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.